Amauri Carvalho de Oliveira — futebolista brasileiro naturalizado italiano
Amaury-Duval — pintor francês
Amaury Jr. — apresentador de televisão brasileiro
Amauri Ribeiro — jogador de voleibol brasileiro

Geografia 
 Amaury — vila em Maurícia
Montfort-l'Amaury — comuna francesa no subúrbio de Paris

Organizações 
Amaury Sport Organisation (ASO) — organização de eventos esportivos, parte do grupo Philippe Amaury

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos